Шибин (Украина) — село Демидовского района Ровненской области (Украина)
 Шибин (Китай) — уезд Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу (КНР)